Die Doppelkrone ist:
 die Bezeichnung der Pschent der Pharaonen nach der Vereinigung des Reiches 
 eine im Deutschen Reich gängige Bezeichnung für das bis 1918 geprägte goldene 20-Mark-Stück.
 in der Zahnmedizin ein Verankerungselement für Teilprothesen auf Zähnen oder Zahnimplantaten. Oft synonym gebraucht: Teleskopkrone.

Siehe auch: Krone